
Termin -{AT}- ima više značenja.

 Antitrombin, protein
 Astat, hemijski element
 Austrija, oznaka države